И́горь Пана́рин:
 Панарин, Игорь Владимирович (род. 1966) — российский журналист, тележурналист, режиссёр документального кино, продюсер.
 Панарин, Игорь Николаевич (род. 1958) — российский политолог, радиоведущий.